Келвин Джек (; 29 апреля 1976, Тринсити, Тринидад и Тобаго) — тринидадский футболист, выступавший на позиции вратаря за национальную сборную Тринидада и Тобаго и целый ряд клубов.

Клубная карьера 
Карьеру футболиста начал на родине выступаю за клубы «Тринсити Юнайтед» и «Джо Паблик». Обучаясь в Колледже Явапаи в США, выступал за команду учебного заведения «Явапаи Рафрайдерс», с которой выиграл NJCAA сезона 1997. В 1999 году вернулся на родину, где стад играть за «Докс Хелвалаас», «Дабл-Ю Коннекшн» и «Сан-Хуан Джаблоти».

В 2004 году перешёл в английский «Рединг», но не выступал в клубе и позже был продан команде шотландской премьер-лиги «Данди». Несмотря на их вылет с шотландского первого дивизиона, остался выступать за клуб. Сыграл за команду следующие два сезона своей игровой карьеры.

В течение 2006—2012 годов защищал цвета английских клубов из низшей лиги: «Джиллингем», «Саутенд Юнайтед», «Дарлингтон», «Кеттеринг Таун», «Хорнчерч» и «Мейдстон Юнайтед».

Завершил профессиональную игровую карьеру в клубе «Кеттеринг Таун», в составе которого уже выступал ранее. Пришёл в команду в 2012 году и защищал её цвета до прекращения выступлений на профессиональном уровне в 2013 году.

Карьера в сборной 
1 мая 1997 года дебютировал в официальных матчах в составе национальной сборной Тринидада и Тобаго в матче против Ямайки (1:1).

Постепенно Джек стал основным вратарём сборной, сыграв во всех трёх матчах на Золотом кубке КОНКАКАФ 2005 года в США, а также помог команде впервые в истории выйти на чемпионат мира 2006 года в Германии. Джек должен был играть в первой игре против Швеции (0:0), но получил травму на разминке перед матчем, поэтому в матче сыграл второй вратарь Шака Хислоп. Джек позже описал это как «печальный день его жизни». Также Келвин пропустил и второй матч против Англии. Он сыграл лишь в третьем матче турнира, против Парагвая, где островитяне проиграли 0:2 и вынуждены были вернуться домой после группового этапа. Этот матч стал последним для Келвина Джека в составе сборной.

В течение карьеры в национальной команде, которая длилась 10 лет, провёл в основном составе сборной страны 33 матча.

В 2020 году вернулся на родину, где он стал тренером вратарей в сборной страны. В июне 2021 года штаб национальной команды в полном составе был отправлен в отставку после провала в квалификации на ЧМ-2022 в Катаре. В ней тринидадцы сенсационно не смогли преодолеть первый раунд.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Тринидада и Тобаго
Игроки сборной Тринидада и Тобаго по футболу
Игроки ФК «Джо Паблик»
Игроки ФК «Дабл-Ю Коннекшн»
Игроки ФК «Сан-Хуан Джаблоти»
Игроки ФК «Рединг»
Игроки ФК «Джиллингем»
Игроки ФК «Саутенд Юнайтед»
Игроки ФК «Дарлингтон»
Игроки ФК «Данди»
Игроки ФК «Кеттеринг Таун»
Игроки ФК «Хорнчерч»
Игроки ФК «Мейдстон Юнайтед»
Футбольные тренеры Тринидада и Тобаго